Опекун — лицо, осуществляющее опеку.

Титулы и звания

 Почётный опекун — гражданское почётное звание в Российской империи.
 Опекун (животных) — гражданин, взявший на себя заботу о животных.

Произведения искусства 
 Опекун (фильм, 1970) — советский фильм.
 Опекун (фильм, 1990) — американский фильм.
 Опекун (фильм, 1993) — австралийский фильм режиссёра Энтони ЛаПалья.
 Опекун (фильм, 2001) — индийский фильм.
 Опекун (фильм, 2012) — грузинский фильм режиссёра Зазы Урушадзе.
 Опекун (журнал) — английский журнал.

См. также 
 Опекунский совет (значения)